Амфитея () — персонаж древнегреческой мифологии. В «Одиссее» Гомера жена Автолика, мать Антиклеи, жены Лаэрта и бабка Одиссея:

Бабка ж его Амфитея, обняв Одиссея руками, 
Голову внука, глаза целовать его ясные стала.

Другие Амфитеи:
 Дочь Кикна, сестра Тенеса, известная как Гемифея. 
 Жена Эола, мать Канаки и Макарея. 
 Жена Адраста, мать Эгиалея, Деифилы, Аргии и Кианиппа. 
 Жена Ликурга, сына Ферета и царя Немеи.

Примечания 

Героини древнегреческих мифов
Мифы Арголиды
Одиссея